Qeqqigajiit Qaqqartivaat bezeichnet:
 Qeqqigajiit Qaqqartivaat (Berg, Ammassalik Ø), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qeqqigajiit Qaqqartivaat (Berg, Apusiaajik), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland